Säubach ist ein Gewässername in Bayern:

 Säubach (Loisach), linker Zufluss der Loisach bei Obermaxkron, Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau
 Säubach (Ostrach), rechter Zufluss der Ostrach (zur Iller) vom Sattelkopf nach dem Giebelhaus, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu

Siehe auch:
 Saubach (Begriffsklärung)